ipcdigital é um portal de notícias do primeiro jornal em português editado no Japão, Jornal International Press. É atualizado diariamente com notícias da comunidade brasileira residente no Japão.

O jornal, de periodicidade semanal, circula em todo o território japonês desde 15 de setembro de 1991. A sua versão digital tomou forma em 1999 e em 2006 foi remodelado para atender os dekasseguis latinos.

Ligações externas
 ipcdigital em português

Sites